Bidwill est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1903-1985), homme politique américain dans l'Illinois
 (1931-2019), homme d'affaires américain
 (1895-1947), homme d'affaires américain
John Carne Bidwill (1815-1853), botaniste britannique
 (né en 1964), homme d'affaires américain
 (1900-1962), homme d'affaires américain

Toponyme

, banlieue de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud

Voir aussi

Homonymie de patronyme